Уэсли Джон:

 Джон, Уэсли (род. 1976) — сентвинсентский футболист.
 Джон, Уэсли (род. 1991) — тринидадский футболист.